Johannes Pretorius ist der Name folgender Personen:

* Johannes Pretorius (Judoka) (* 1992), südafrikanischer Judoka
 Johannes Pretorius (Leichtathlet) (* 1994), südafrikanischer Leichtathlet